Don't Hurt Yourself – singolo dei Marillion del 2004
 Don't Hurt Yourself – brano musicale di Beyoncé del 2016